Pseudoleptochelia är ett släkte av kräftdjur. Pseudoleptochelia ingår i familjen Leptocheliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tanaider
Pseudoleptochelia